Чемодан:
 Чемодан — коробка прямоугольной формы, используемая для хранения и транспортировки вещей.
 «Чемодан» — сборник рассказов Сергея Довлатова.
 «Чемодан» — фильм режиссёра Жоржа Лотнера (Франция, 1973).
 «Чемодан» — жаргонное название крупнокалиберного артиллерийского снаряда.

См. также 
 Чемодан президента — шестнадцатый студийный альбом российской рок-группы «Крематорий».
 Ядерный чемоданчик